Il doppio del torneo di tennis Warsaw Challenger 1991, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Ģirts Dzelde e Andres Võsand che hanno battuto in finale Martin Damm e David Rikl 6-4, 2-6, 6-3.

Teste di serie 

 Juan Carlos Báguena /  Federico Mordegan (primo turno)
 Martin Damm /  David Rikl (finale)

 Josef Čihák /  Tomáš Anzari (primo turno)
 João Cunha e Silva /  Marcelo Ingaramo (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Warsaw Challenger 1991